Příjmení Ender nese více osobností:

 Erwin Josef Ender (1937–2022) – diplomat Svatého stolce a titulární arcibiskup Germanie v Numidii
 Kornelia Enderová (* 1958) – východoněmecká plavkyně
 Otto Ender (1875–1960) – rakouský politik a kancléř Rakouska
 Thomas Ender (1793–1875) – rakouský malíř krajin a akvarelista